Cristo Satánico — другий студійний альбом канадської групи Asesino, який був випущений 18 липня 2006 року.

Композиції 
 Advertencia - 0:13
 Regresando Odio - 2:49
 Maldito - 3:48
 Rituales Salvajes - 3:28
 Yo No Fui - 2:32
 Padre Pedófilo - 3:46
 Enterrado Vivo - 3:02
 ¡Puta Con Pito! - 2:26
 Adelitas - 2:50
 Twiquiado - 4:13
 Perro Primero - 3:25
 Sadístico - 3:30
 Batalla Final - 3:11
 Cristo Satánico - 6:16
 Y Tu Mamá También - 3:28
 Misas Negras - 1:25
 Matando Güeros - 3:08

Джерела 
 Cristo Satánico  allmusic
 Cristo Satánico last.fm

Альбоми Asesino
Музичні альбоми 2006